Эрик Иван Бодин (; 20 июля 1923, Сундсвалль — 29 августа 1991) — шведский футболист и хоккеист с мячом, защитник.

Карьера 
Иван Бодин начал карьеру в клубе «Мелархёйденс», оттуда в 1948 году он перешёл в АИК. Его дебют состоялся 22 августа 1948 году в матче с «Хальмией», в котором клуб Ивана победил 3:1. Всего за клуб защитник провёл 107 матчей и забил 15 голов, играя до 1955 года, за исключением сезона 1951 года, который Бодин пропустил почти полностью из-за тяжёлой травмы мениска.

В 1950 году Иван был включён в состав сборной Швеции, уезжающий на первый послевоенный чемпионат мира. Но сам игрок в последний момент, будучи включённым в заявку команды, на сам турнир не поехал из-за болезни его малолетней дочери.

Личная жизнь 
Бодин был женат. Супруга — Бритт, дети — Гунилла (1949 года рождения) и Ларс (родился в 1955 году). Бритт являлась двоюродной сестрой супруги другого известного игрока, Леннарта Аскингерса.

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на svenskfotboll.se
 Профиль на aik.se

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу

Игроки ФК АИК
Хоккеисты с мячом Швеции
Спортсмены нескольких видов спорта